Empor steht für:
 Sportvereinigung Empor, Sportvereinigung von Handel, Nahrungs- und Genussmittelindustrie in der DDR

 folgende Betriebssportgemeinschaften bzw. Sportclubs, die dieser Sportvereinigung angehörten:
 BSG Empor Anklam, siehe VFC Anklam
 BSG Empor Apolda, siehe SC Apolda
 BSG Empor Beeskow, siehe SV Preußen 90 Beeskow
 BSG Empor HO Berlin SV Empor Berlin
 BSG Empor Dresden-Löbtau, siehe SpVgg Dresden-Löbtau 1893
 BSG Empor Tabak Dresden, siehe SG Dresden Striesen
 BSG Empor Fürstenwalde, siehe FSV Union Fürstenwalde
 BSG Empor Gera, siehe VfL 1990 Gera
 BSG Empor Grevesmühlen, siehe Grevesmühlener FC
 BSG Empor Halle, siehe VfL Halle 1896
 BSG Empor Lauter
 BSG Empor Neuruppin, siehe MSV Neuruppin
 BSG Empor Neustrelitz, siehe TSG Neustrelitz
 BSG Empor Potsdam, siehe Potsdamer Sport-Union
 SC Empor Rostock
 BSG Empor Tangermünde, siehe Saxonia Tangermünde
 BSG Empor Wurzen, siehe ATSV Wurzen

 folgende Sportvereine, die auf solche Betriebssportgemeinschaften bzw. Sportclubs zurückgehen:
 SG Empor Brandenburger Tor 1952
 FSV Empor Löbau
 HC Empor Rostock

Siehe auch:
 Empore
 Emporia (Begriffsklärung)
 Emporio
 Emporion (Begriffsklärung)
 Emporis